Pandolfo ist der Familienname folgender Personen: 

 Gustavo und Otavio Pandolfo (* 1974), brasilianische Graffiti-Künstler, siehe Os Gêmeos
 Jay Pandolfo (* 1974), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer
 Mike Pandolfo (* 1979), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Nina Pandolfo (* 1977), brasilianische Streetart-Künstlerin und Malerin
 Paolo Pandolfo (* 1959), italienischer Gambist

Siehe auch: 
 Pandolfi
 Pandulf